Црква Светог Пантелејмона може бити:

Босна и Херцеговина
 Црква Светог Пантелејмона на Вучијој Луци
 Црква Светог Великомученика Пантелејмона у Ораовцу
 Црква Светог великомученика Пантелејмона у Осињи
 Црква Светог великомученика Пантелејмона у Хан Пијеску

Грчка
 Манастир Пантелејмон

Северна Македонија
 Манастир светог Пантелејмона у селу Горњи Нерези

Србија
 Црква Светог Пантелејмона у Брђанима
 Капела Светог Пантелејмона у Горини
 Црква Светог Пантелејмона на Дивчибарама
 Капела Светог Пантелејмона у Дрежнику
 Манастир Дубрава
 Манастир Светог Пантелејмона у Лепчинцу
 Храм Светог великомученика Пантелејмона у Миријеву
 Црква Светог Пантелејмона у Нишу
 Црква Светог Пантелејмона у Призрену
 Црква Светог Пантелејмона у Рафуни
 Црква Светог Пантелејмона у Црвици

Црна Гора
 Црква Светог Пантелејмона у Клинцима

Види још 
 Свети Пантелејмон